«На крючке»:
 «На крючке» — американский фильм 2008 года.
 «На крючке!» — российский фильм 2011 года.
 «На крючке» — российский фильм 2012 года.